UBI eller Ubi kan syfta på:;

UBI – ett sydafrikanskt bibelinstitut, se Union bible institute
UBI – IATA:s kod för en tidigare flygplats i Buin i Papua Nya Guinea, se Buin flygplats

Se även
 Ubisoft